Viehhof steht für:
 Viehhof, ein Handelsplatz für Schlachtvieh
 Viehhof (Eitorf), ein ehemaliges Sattelgut in Eitorf
 Viehhof (Medlingen), Ortsteil der Gemeinde Medlingen, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Viehhof (Wüstung), Ortswüstung auf dem Gebiet von Iphofen, Landkreis Kitzingen, Bayern, siehe Poppenhof (Wüstung)

Siehe auch:
 Zentralviehhof, Schlachthof
 Viehhofen, Viehoff, Viehof